Alís o aloc, arbust arborescent caducifoli de fulles oposades, llargament peciolades i palmades
 Toponímia:
 Sant Alís (Montsec), muntanya de 1.675 metres que es troba entre els municipis d'Àger (la Noguera i Sant Esteve de la Sarga, a la comarca
 Sant Alís, pic més alt del Montsec d'Ares a 1.675 m d'altitud. Es troba al límit de les comarques de la Noguera i el Pallars Jussà, entre els termes municipals d'Àger i Sant Esteve de la Sarga 
 Sant Alís (Sant Miquel de la Vall), església romànica al terme de Sant Miquel de la Vall 
 Biografies:
 Albert Alís (Mataró, 1961), pintor català 
 Romà Alís Flores (Palma, 1931), compositor i pianista mallorquí